Verviers-Centraal
 Verviers-Oost
 Verviers-Leopold
 Verviers-Matadi
 Verviers-West
 Verviers-Paleis